Jerzy Radziwiłł (1480-1541), grand-hetman de Lituanie ;
 Jerzy Radziwiłł (1556-1600), cardinal polono-lituanien du .